Голго́фа [слов.< грец.< арамейської — череп] — зображення ступінчастого підмурка під хрестом на стіні храму.

Література 
 

Архітектурні елементи